Бурт — велика купа, переважно сільськогосподарської культури, що укладена на землю або в невеликий котлован, обладнаний системою вентиляції.
 Бурт — невеликий горбок, насип, підвищення.
 Бурт — паз у стовпах для закладання дощок.
 Бурт, буртниця — огорожа навколо жорен у млині.

Топонім 

 Бурт (Bourthes) — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале.
 Бурт (Bourth) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер.

Примітки